AM 0007-571 — одно из названий следующих галактик:
 NGC 25
 NGC 28
 NGC 31
 NGC 37